Сизер — река в России, протекает в Кочёвском районе Пермского края. Устье реки находится в 107 км по правому берегу реки Лолог. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки в лесах Верхнекамской возвышенности в 23 км к западу от села Пелым (центр Пелымского сельского поселения). Река течёт на север по ненаселённому лесу, приток — Сутошка (правый). Впадает в Лолог чуть ниже посёлка Усть-Силайка (Юксеевское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100002874
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100287
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Кочёвского района
Притоки Лолога